«Этимологи́ческий слова́рь славя́нских языко́в. Праславя́нский лекси́ческий фонд» (в сокращении ЭССЯ) — этимологический словарь реконструируемых праславянских слов, издаваемый с 1974 года и до настоящего времени.

История 
Этот словарь задумывался в 1950-е годы в связи с неудовлетворённостью на тот момент славянскими этимологическими словарями. С 1961 года началась подготовка к словарю под руководством О. Н. Трубачёва при Институте русского языка АН СССР. В 1963 году вышел пробный выпуск словаря, а с 1974 года начался интенсивный выпуск словаря по томам. С самого начала и до сегодня словарь выпускается при Отделе этимологии и ономастики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. К 2022 году издано 42 выпуска.

Главным (ответственным) редактором выпусков словаря с 1974 по 2002 годы был О. Н. Трубачёв, с 2002 года им стал А. Ф. Журавлёв, с 2016 года словарь выходит под совместной редакцией А. Ф. Журавлёва и Ж. Ж. Варбот.

В 2002—2005 годы вышли выпуски 29—32, подготовленные ещё при жизни О. Н. Трубачёва, из которых два последних были под руководством также А. Ф. Журавлёва. Помимо них, в составлении за всё время принимали участие В. А. Меркулова (праславянская лексика русского, украинского и белорусского языков), Ж. Ж. Варбот (праславянская лексика чешского и словацкого языков), Л. А. Гиндин (праславянская лексика старославянского, болгарского и македонского языков), Г. Ф. Одинцов (праславянская лексика старославянского, болгарского и македонского языков, старопольский и польский диалектный материал), Е. С. Павлова (праславянская лексика старославянского и польского языков), Л. В. Куркина (праславянская лексика словенского языка, болгарского и македонского языков), И. П. Петлева (праславянская лексика сербохорватского языка), Т. В. Горячева (праславянская лексика кашубско-словинского языка, русского, украинского и белорусского языков, пополнение этимологической картотеки), В. Михайлович (, ) (материалы по сербохорватской диалектной лексике), О. М. Младенова (; ) (болгарский диалектный материал), А. А. Калашников (праславянская лексика польского, верхнелужицкого, нижнелужицкого и полабского языков), Т. В. Невская (праславянская лексика русского и белорусского языков), А. К. Шапошников (праславянская лексика украинского языка), И. В. Федотова (праславянская лексика польского языка), М. Н. Белова (праславянская лексика старославянского, болгарского и македонского языков), О. М. Сергеева (праславянская лексика сербохорватского языка), Т. В. Шалаева (авторская работа над текстом статей).

Рецензентами словаря в разное время были А. С. Мельничук, В. Н. Топоров, В. В. Мартынов, О. Б. Ткаченко, А. Ф. Журавлёв, И. Г. Добродомов, С. М. Толстая и В. Б. Силина.

Словарь 
Во всех выпусках словаря на каждое реконструируемое праславянское слово даётся этимология и история этимологических исследований. Некоторые статьи представляют собой маленькие монографии. Приводятся рефлексы во всех славянских языках, а также когнаты в других индоевропейских языках. Праславянский акцент и акцентная парадигма, а также элементы праславянской морфологии (аффиксы, флективные суффиксы) не реконструированы. Авторами словарных статей было использовано свыше 2100 журналов и книг. Лексический объём словаря по предварительным оценкам должен составить до 20 тысяч слов.

Список выпусков

Примечания

Литература 
  (обл.)
 Варбот Ж. Ж. Морфонологическая проблематика в «Этимологическом словаре славянских языков» // Русский язык: Проблемы художественной речи, лексикологии и лексикографии. Виноградовские чтения IX—X. / Редкол.: Н. Ю. Шведова (отв. ред.) и др. — : Наука, 1981. — 200 с. — С. 188—189.
 Варбот Ж. Ж. «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд»: проект, реализация, проблемы (К 85-летию со дня рождения академика О. Н. Трубачёва)  // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. — 2016. — Том 75, № 3 (май—июнь). — ISSN 0321-1711. — С. 51—55.
 Журавлёв А. Ф. К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Часть I. [*a če — *golo̧bȩ]: дополнения к лексическим материалам «Этимологического словаря славянских языков» / АН СССР, ин-т русского языка. — : [s.n.] , 1990. — 76 с. — (Предварительные публикации Института русского языка АН СССР.). — 
 Журавлёв А. Ф. К уточнению представлений о славянских изоглоссах. Часть II. [*golobica — *kotьlьnica]: дополнения к лексическим материалам «Этимологического словаря славянских языков» / АН СССР, ин-т русского языка. — : [s.n.] , 1990. — 70 с. — (Предварительные публикации Института русского языка АН СССР.). — 
 Журавлёв А. Ф. Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков» // Этимология. 1988—1990: Сб. статей. / Ин-т рус. яз. РАН; Отв. ред. О. Н. Трубачёв. — : Наука, 1993. — 204 с. — ISBN 5-02-011040-X. — С. 77—88.
 Журавлёв А. Ф. Заметки на полях «Этимологического словаря славянских языков»: Часть II // Adfontes verborum. Исследования по этимологии и исторической семантике: К 70-летию Жанны Жановны Варбот / Редкол: А. Ф. Журавлёв, Ю. М. Гизатуллина, В. Н. Субботина, Г. И. Урбанович, А. В. Хелемендик. — : Индрик, 2006. — С. 140—147. — 480 с. — ISBN 5-85759-365-4.
 Калашников А. А. Заметки на полях 26 выпуска «Этимологического словаря славянских языков» // Этимология. 2006—2008 / Ин-т рус. яз. РАН; Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. — : Наука, 2010. — 356 с. — ISBN 978-5-02-037366-2. — С. 112—114.
 Копечный Фр. О новых этимологических словарях славянских языков // Вопросы языкознания. — 1976. — № 1. — С. 3—15.
 Крысько В. Б. Маргиналии к «Этимологическому словарю славянских языков» (вып. 34-38)  // Вопросы языкознания. — 2014. — № 1. — ISSN 0373-658Х. — С. 100—119.
 Kurkina L.  Словенская лексика в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1—39—, М., 1974—2014—) // 34 Simpozij Obdobja 2015: Slovnica in slovar — aktualni jezikovni opis. Dio 1 / [Ur. Mojca Smolej. — Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2015. — 431 str. — ISBN 978-9-61-237787-8. — S. 425—431.
 Орёл В. Э. К реконструкции праславянского словарного состава  // Советское славяноведение. — 1987. — № 5. — ISSN 0132-1366. — С. 79—79.
 Орёл В. Э. [Рец на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 13 (*kroměžirъ — *kyžiti). М., 1987. 285 с.  // Советское славяноведение. — 1988. — № 1. — ISSN 0132-1366. — С. 104—106.
 Орёл В. Э. [Рец на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 14 (*labati — *lěteplъјь). М., 1987. 268 с.  // Советское славяноведение. — 1988. — № 2. — ISSN 0132-1366. — С. 110—111.
 Орёл В. Э. [Рец на кн.:] Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 15 (*lětina — *lokač). М., 1988.  // Советское славяноведение. — 1989. — № 5. — С. 102—103. — ISSN 0132-1366.
 Орёл В. Э. Двадцатилетие «Этимологического словаря славянских языков» (вып. 1—21, 1974—1994) // Этимология. 1994—1996. / Ин-т рус. яз. РАН; Отв. ред. О. Н. Трубачёв. — : Наука, 1997. — 222, [2] с. — ISBN 5-02-011277-1. — С. 3—9.
 Трубачёв О. Н. Из воспоминаний (посвящается 25-летию начала публикации Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ): 1974—1999 гг.)  // Русский язык в научном освещении. — 2001. — № 1. — ISSN 1681—1062. — С. 264—269.
 Трубачев О. Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974—2003) : Докл. пленар. заседания : XIII Междунар. съезд славистов, Любляне (Словения), 2003 г. / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. —  : Ин-т рус. яз. РАН, 2003. — 46 с. — ISBN 5-88744-048-1.
 Трубачёв О. Н. Опыт ЭССЯ: к 30-летию с начала публикации (1974—2003) // Вопросы языкознания. — 2002. — № 4. — ISSN 0373-658Х — С. 3—24.
 Трубачёв О. Н. Работа над этимологическим словарём славянских языков // Вопросы языкознания. — 1967. — № 4. — С. 34—45.
 Трубачёв О. Н. Славяне: язык и история — как основа этногенеза: К 20-летию издания «Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд» (1974—1994), I—XX, А—М // Јужнословенски филолог. — књ. LI. — Београд, 1995. — ISSN 0350-185X. — С. 291—304.
 Трубачёв О. Н. Этимологический словарь славянских языков и праславянский словарь (опыт параллельного чтения) // Этимология. 1976. / Ин-т рус. яз. АН СССР; Отв. ред. О. Н. Трубачёв. — : Наука, 1978. — 184 с. — С. 3—17.
 Трубачев О. Н. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. — 1997. — № 2. — С. 116—121. — ISSN 1562-0484
 Хэмп Э. П. Читая «Этимологический словарь славянских языков», вып. 17, 18: расширения *medъ: *medovarъ, *medo- / Пер. с англ. О. Н. Трубачев // Этимология. 1994—1996. / Ин-т рус. яз. РАН; Отв. ред. О. Н. Трубачёв. — : Наука, 1997. — 222, [2] с. — ISBN 5-02-011277-1. — С. 73—74.
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. — besprochen von H. Schuster-Šewc. // Zeitschrift für Slawistik : ZfSl. — 1975. — Bd. 20(1). — S. 824—833.

Ссылки 
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд  на сайте http://etymolog.ruslang.ru/ 
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд на сайте ftp://www.istorichka.ru/ 
 Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд  на сайте http://essja.narod.ru/  (доступны выпуски 1—30 постранично в формате pdf)

См. также 
 Этимологический словарь иранских языков
Этимологический словарь тюркских языков

Славистика
Этимологические словари